O arquipélago de Vanuatu consiste de 83 ilhas, das quais duas, as Ilhas Matthew e Hunter - são também reclamadas pelo departamento francês de ultramar de Nova Caledônia. Muitas das ilhas são montanhosas e de origem vulcânica, e têm um clima tropical ou subtropical. A maior cidade do país é a capital, Port Vila, situado na ilha de Éfaté, e Luganville, em Espírito Santo. O ponto mais elevado do país é o Tabwemasana a 1877 m de altitude.

Vanuatu é famosa por um bioma terrestre, chamado as selvas de Vanuatu. É parte da ecozona de Australásia, que também inclui as vizinhas Nova Caledônia e as Ilhas Salomão, assim também Austrália, Papua-Nova Guiné e Nova Zelândia.